Feed Me's Big Adventure je první studiové album Britského Drum and Bassového hudebníka Jona Gooche. Obsahuje hity jako je The Spell nebo Grand Theft Ecstasy.

Seznam skladeb 

Alba z roku 2011